У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

Перед початком сезону команда «Спартак» носила назву ФК «Суми».

25 лютого 2003 року рішенням Бюро ПФЛ назва команди СК «Миколаїв» змінена на МФК «Миколаїв».

6 травня 2003 року рішенням Бюро ПФЛ призупинено членство в ПФЛ команди «Сокіл» (Золочів). У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — технічні перемоги +:−.

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Так як команда «Металург» (Запоріжжя) залишилась у вищій лізі, то команда ФК «Вінниця» залишилась в першій лізі.

Після закінчення сезону місце команди «ЛУКОР», що піднялася з другої ліги, на правах правонаступництва зайняла команда «Спартак» (Івано-Франківськ), а команда другої ліги «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) змінила назву на «Прикарпаття» (Калуш).

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2002/2003 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2002/2003 на сайті Олексія Кобизєва
 Перша ліга 2002/2003 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2002/2003 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: друга ліга
 Кубок України з футболу 2002—2003

2002 у футболі
2003 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2002 в українському спорті
2003 в українському спорті